Lodewijk van Mierop (1870 – 1930), Nederlands religieus-anarchist
Marcus Schenkenberg van Mierop ( 1968) is een fotomodel, acteur, schrijver, zanger en televisiepersoonlijkheid
Cornelis Cuyk van Mierop (†1718), predikant te Houten, Nijmegen en Den Haag